Die Football League Second Division 1893/94 war die zweite Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Der erste Spieltag fand am 2. September 1893 und die letzten um Auf- und Abstieg entscheidenden „Testspiele“ am 28. April 1894 statt.

Zweitligameister wurde der FC Liverpool, der in der gesamten Saison ohne Niederlage blieb und dabei die Heimspiele sämtlich gewann. Neben Liverpool qualifizierten sich die auch zweit- und drittplatzierten Small Heath und Notts County für die "Testspiele" genannten Relegationsspiele gegen die drei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Preston North End, FC Darwen und Newton Heath. Während Notts County dort an Preston North End scheiterte, sicherten sich der FC Liverpool und Small Heath die Teilnahme an der Eliteliga in der folgenden Saison 1894/95.

Sowohl Middlesbrough Ironopolis als auch Northwich Victoria nahmen anschließend an der Second Division nicht mehr teil. Während sich Middlesbrough Ironopolis vollständig auflöste, zog es Northwich Victoria vor, nur noch regionalen Fußball zu spielen. Daneben mussten noch Crewe Alexandra, Manchester City (vormals: FC Ardwick) und Rotherham Town um den Klassenverbleib bangen, erhielten dann aber allesamt im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands jeweils ausreichend viele Stimmen, um in der folgenden Saison 1894/95 erneut an der Second Division teilnehmen zu dürfen. In der 1894 auf 16 Mannschaften erweiterten Second Division nahmen anstelle des FC Liverpool, Small Heath, Middlesbrough Ironopolis und Northwich Victoria folgende fünf Vereine die noch freien Plätze ein: Burton Wanderers, FC Bury, FC Darwen, Leicester Fosse und Newton Heath.

Abschlusstabelle 

|}

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

„Testspiele“ 
Vor der automatischen Auf- und Abstiegsregel zwischen der erstklassigen First Division und der zweitklassigen Second Division, die erstmals zum Abschluss der Saison 1898/99 griff, hatten sich potentielle Aufsteiger aus der Second Division in Play-off-gleichen „Testspielen“ zu bewähren. Auch war eine Teilnahme an dem Spielbetrieb abhängig von einem Wahlprozedere des Ligaverbands, der über eine eventuelle Teilnahme eines Vereins zu entscheiden hatte. Auch in der Saison 1893/94 kam es zu Testspielen zwischen den drei letztplatzierten Erstligisten Preston North End, FC Darwen und Newton Heath sowie den besten Zweitligisten FC Liverpool, Small Heath und Notts County, woraus der FC Liverpool, Small Heath und Preston North End als die sportlichen Sieger hervorgingen und sich anschließend jeweils die Majorität der Stimmen des Ligaverbands sicherten.

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

Weblinks 
 England 1893-94 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1893/94
1893